Gambina ima više značenja:
 Gambina, Alessandria
 Gambina, Mantua